Ла-Майя () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 7,02 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки